Астер Беркхоф (справжні ім'я та прізвище — Луї Поліна (Лод) ван ден Берг (Louis Paulina (Lode) van den Bergh) (, 18 червня 1920, Рікеворсел, провінція Антверпен, Фламандський регіон Бельгії — 29 вересня 2020) — бельгійський письменник, який писав голландською мовою, журналіст, педагог, професор, доктор філософії.

Біографія 
Виріс в багатій родині. Його мати походила з аристократичної родини і працювала вчителькою. Батько був директором місцевої приватної школи.

З 1938 до 1942 року вивчав німецьку філологію в Льовенському католицькому університеті. Після звільнення країни від німецької окупації в 1944 році почав працювати редактором в газеті «Стандаард».

У 1946 році отримав ступінь доктора філософії. Працював в Католицькому університеті, пізніше викладав в навчальних закладах Антверпена, Брюсселя і Кукельберга, читав лекції у Вищій торговій школі. Останнім часом — професор Антверпенского університету.

Творчість 
Вже в юності він відчував себе ніяково через велику різницю в добробуті між його сім'єю і сім'ями інших хлопчиків. Це неприємне відчуття залишилося з ним на все життя.

Письменника завжди цікавила соціальна тематика. І після спостережень і висновків під час подорожей по Північній Африці, Мексиці, Індії, соціальні відмінності стали основною темою його романів.

Друкувався з 1941 року.

У 1944 році під псевдонімом Астер Беркхоф вийшов його перший детективний роман «Джентльмен в сірому плащі». Також їм іноді використовувався псевдонім Піт Виссер (Piet Visser).

Автор романів, повістей, есе, книг подорожей, детективів і кримінальних романів, ряду творів для дітей та молоді.

Твори 
 Maurits Roelants, of: Over leven en levenskunst (1941)
 Op bezoek bij Jozef Simons (1941)
 Ernest Van der Hallen (1942)
 De nieuwe novel in Zuid-Nederland (1942)
 Een zakelijk onderhoud met Willem Elsschot (1942)
 «Denise» door G. Walschap (1943)
 Literaire genres en dichterlijke belevenis (1943)
 Over literaire critiek (1943)
 Over Willem Elsschot (1943)
 De heer in grijze mantel (1944)
 De student gaat voorbij (1944)
 Marginalia bij «de Blauwe Snoeckjes» (1944)
 Het literaire kunstwerk. Proeve van analyse (1946)
 De techniek der novelle (1947)
 Rotsen in de storm, I en II (1947)
 De houtvester van St. Gallen (1948)
 In memoriam Jozef Simons (1948)
 De techniek van het blijspel (1949)
 Veel geluk, professor (1948)
 Patricia (1950)
 Land zonder schaduw (1950)
 Jij bent een dikkop (1950)
 De goede engel (1951)
 Isidoor (1951)
 Vakantie met drie (1953)
 Meester Groenevelt (1953)
 De gunsteling (1954—1955)
 Zoeklicht op Marokko (1954)
 Onder de zon van Mexico (1954)
 De commissiaris gaat uit stelen (1954)
 Paavo de Lap (1954)
 De dood is in Napels (1955)
 De blauwe ruiters van de Sahara (1955, під псевдонімом Piet Visser)
 De hacienda van de dood (1955, під псевдонімом Piet Visser)
 Ik zal je leren, zei het meisje (1955)
 Inspecter Markus in Marokko (1955)
 Minister Bakker (1955)
 Angst voor Azië (1956)
 Tijgers in Bengalen (1956, под псевдонимом Piet Visser)
 De man in het midden (1957)
 Het geheim van de rode canyon (1957, под псевдонимом Piet Visser)
 Jan zonder vrees en de rovers van het Vrijbos (1958)
 De heer des huizes (1958)
 Moord op de gletsjer (1958)
 Avonturen van Eddie Wagram (1955-58, 6 томов, под псевдонимом Piet Visser))
 De Chinese jonk (1959)
 Angst voor Azië. часть I: Geheimzinnig oosten. часть II: Haveloos India (1960)
 Doden worden niet meer levend (1960)
 Commissaris Rousseau in Birma (1961)
 Als een wolf in de wildernis (1962)
 Dagboek van een missionaris (1962)
 Terug van Tripoli (1964)
 Rendez-vous te Portofino (1964)
 Moord in Mandalay (Commissaris Rousseau in Birma) (1964)
 Het einde van alles (1965)
 De woedende Christus (1965)
 Het geheim van de blauwe ster (1967)
 Het duivelsgetal (1967)
 Een meisje te Bourges (1967)
 De gestolen wagen (1967)
 De avonturen van Peter Kansas (1968)
 Peter Kansas en het verloren eiland (1968)
 Peter Kansas in Arabië (1968)
 Een onmogelijke moord voor Markus (1969)
 Peter Kansas en de olifantenjagers (1969)
 Angst om Afrika (1969)
 Peter Kansas en het Indiaanse huis (1971)
 Het huis van Mama Pondo (1972)
 Peter Kansa en de gouddieven (1972)
 De noodklok (1973)
 Goliath, of: Hoe de gorilla's de beschaving aan de dieren brachten (1974)
 De herberg aan het meer (1974)
 Peter Kansas en de bergduivels (1975)
 Dat meisje uit het noorden (1976)
 Lieve, mooie aarde (1977)
 Leven in oktober (1978)
 Toen wij allen samen waren (1978)
 Mijn huis in de verte (1979)
 Calypso (1980)
 Leven in de zon (1980)
 Vader is gezakt (1981)
 Clairefontaine (1981)
 De winners (1981)
 Vana van de Zinnekensgang (1981)
 De zomer en ik (1982)
 De leugenaars (1982)
 Amanda (1983)
 Vlaanderen anders bekeken (1983)
 De nacht van Muriel (1984)
 Doodslag (1984)
 Maldito (1985)
 Mexico Bar (1985)
 Ja maar neen, professor (1985)
 Al Corral (1985)
 Bloedwraak (1986)
 Saluut, professor (1986)
 De professor wordt minister (1986)
 Het spook van Monniksveer (1987)
 Mambo (1987)
 Tropenkoorts (1987)
 Mandra Gorres (1988)
 De kroniek van Hogelinden (1989, трилогія) (Toen wij allen samen waren, Mijn huis in de verte, Leven in de zon)
 Donnadieu (1991)
 Octopus Dei (1992)
 Over liefde gesproken (1993)
 Een meisje van niks (1994)
 Happy town (1994)
 Professorenliefde (1995, трилогія) (De professor wordt minister, Saluut professor, Ja maar neen professor)
 Met Gods geweld (1996)
 Hoog spel (1997)
 Beminde schurken (1999)
 De winter komt (2000)
 Verborgen schade (2001)
 Geliefde kapelaan (2002)
 Daneelken (2003)
 Angelina (2004)
 Bagdad Palace (2005)
 De kleine revolver (2005)
 Tam tam (2006)
 Pipo (2007)
 De naam van de vader (2008)
 Alle verhalen (2009)
 Dodelijk papier (2010)
 Aline (2013)
 De marmeren meisjes (2013)

Примітки

Посилання 
 Aster Berkhof 
 Беркхоф Астер 

Фламандські письменники
Сторічні довгожителі
Літератори, відомі під псевдонімами